АС Байкал ТВ — один из крупнейших российских медиахолдингов в Сибири, ретранслирующий ряд радиостанций в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Мегете, Листвянке и других городах и населённых пунктах Иркутской агломерации и области.

История 
Телерадиокомпания «АС Байкал ТВ» была основана в 1991 году в Шелехове Александром Тюниковым и Станиславом Огородниковым. Тогда же вышел первый номер еженедельника «Канал 007», началось вещание радиостанции «Европа Плюс Байкал». Спустя год компания получила лицензию на осуществление телевещания.

8 января 1994 года телекомпания начала выпускать собственную информационную программу «Новости „АС Байкал ТВ“». Сначала она была еженедельной, но к сентябрю уже выходила ежедневно, а на иркутском телевидении стала первой программой, которая наладила регулярные прямые эфиры.

В феврале 2002 года компания переносит телерадиовещательный центр с башни Иркутского алюминиевого завода, расположенной в районе Олхинских резервуаров на собственную башню. Она находится в северо-западной части Иркутска. Учитывая естественное превышение рельефа и высоту вышки, высоты подвеса передающих антенн оказываются выше, чем башня РТРС высотой 180 м, расположенная в центре Иркутска.

В августе 2009 года «АС Байкал ТВ» закончило строительство собственной башни, расположенной на 1-м километре автодороги Иркутска (3-й посёлок ГЭС) — Марково (район института МВД).

С 11 по 19 мая 2010 года были проведены работы по переносу телевизионных передающих антенн на новую башню. Работы были закончены в срок. 

С 14 по 30 июня 2010 года на новую башню было перенесено вещание радиостанций.

В 2012 году «АС Байкал ТВ» зарегистрировал телеканал «Семёрка». Приблизительно весной 2014 года он начал вещание в Интернете и в кабельной сети «АС Плюс».

Летом 2018 года «АС Байкал ТВ» начал сотрудничество с «Учебно-образовательным телеканалом ИРНИТУ» (23 ТВК). Медиахолдинг перевёл телеканал на своё техническое оборудование, что позволило тому осуществлять вещание в цифровом качестве. В эфире 23 канала, помимо передач университета, стали транслироваться и программы «АС Байкал ТВ».

29 декабря 2018 года стало последним рабочим днём для большинства сотрудников новостной редакции «АС Байкал ТВ». Медиахолдинг взял вынужденную паузу, предложив персоналу уйти в отпуск без содержания на 1 месяц. Пауза была вызвана, прежде всего, возникшими финансовыми трудностями, в связи с готовящимся отключением аналогового эфирного вещания в регионе. С 4 февраля 2019 года в эфир вернулась программа «Утренний коктейль», а с 11 февраля и «Новости АС Байкал ТВ», которые стали выходить в новом виде — без ведущих, с закадровым голосом и хронометражом выпуска в среднем до 10 минут. Вместе с этим, основным телеканалом холдинга стал позиционироваться «23 канал ИРНИТУ», вещавший с «Че».

22 июля 2019 года на телеканалах «СТС-Иркутск» и «Домашний-Иркутск» вещание «АС Байкал ТВ» официально было прекращено: из эфира пропали дневные и вечерние местные блоки. Однако, на самом деле, местное вещание не было убрано из эфира полностью — так, на СТС его можно было увидеть в районе 6:30 утра. Местный блок «СТС-Иркутск» в это время представлял из себя выпуск новостей, а затем вырезки из скетч-шоу «6 кадров» без логотипа канала. В программах передач он не указывался.

В мае 2020 года местное вещание на «СТС-Иркутск» и «Домашний-Иркутск» было окончательно прекращено — из лицензий на эфирное вещание были убраны местные СМИ. Летом 2021 года 7 и 41 канал были отключены. ООО «СТС-Иркутск», являвшееся лицензиатом этих телеканалов, было ликвидировано 25 марта 2022 года.

В августе 2020 года «Семёрка» была перезапущена — она перешла на формат вещания 16:9 Full HD. В эфире канала транслировались фильмы и сериалы, поставляемые «Национальным телевизионным синдикатом», а также местные проекты — «Новости», «Иммунитет», «Поворот событий».

В марте 2021 года «Семёрка» начала сетевое партнёрство с телеканалом «IZ.RU». Она так же участвовала в конкурсе на 22 кнопку в Иркутской области, но проиграла его.

В течение 2021 года «АС Байкал ТВ» поэтапно сворачивал свою деятельность в сфере регионального телевидения. Последний полноценный выпуск новостей вышел 13 мая (сайт прекратил обновляться в этот же день), программы «Иммунитет» — 25 мая. Изредка на страницах медиахолдинга в социальных сетях продолжали выходить отдельные новостные сюжеты, но ближе к концу года прекратилось и это. Не осуществляет больше вещание и «Семёрка». В эфире «23 канала ИРНИТУ», вплоть до прекращения вещания в июне 2022 года, показывались архивные выпуски программ холдинга.

В июне 2022 года ООО «АС-Байкал ТВ» и сам Александр Тюников были признаны банкротом.

Собственники и руководство 
Медиахолдинг состоит из нескольких юридических лиц. Генеральным директором большинства из них является Александр Иванович Тюников.

Структура

В настоящее время 

 АС Плюс — оператор цифрового телевидения

Рекламные агентства 

 ВИ АС Медиа
 Премьер-Медиа

Радиовещание 
Дорожное радио — 91,1 FM
Радио 7 на семи холмах — 100,9 FM
Новое радио — 102,6 FM
Радио Искатель — 103,1 FM
Европа Плюс — 103,8 FM
Love Radio — 104,2 FM
Ретро FM — 104,6 FM
 Юмор FM — 106,0 FM
Радио Дача — 107,5 FM

Ранее

Телевещание 
 Семёрка — кабельный канал
 Учебно-образовательный канал ИРНИТУ — 23-й метровый канал (организация трансляции и размещение рекламы в эфире)
 СТС-Иркутск — 7-й метровый канал
 Домашний-Иркутск — 41-й метровый канал 
 Муз ТВ — 39-й метровый канал 
ТВ Центр — 28-й дециметровый канал
ТНТ — 31-й дециметровый канал (продан федеральному вещателю)
 НТВ — 9-й метровый канал (продан федеральному вещателю)
 НТС — 6-й метровый канал (организация трансляции и размещение рекламы в эфире)

Радиовещание 
Эхо Москвы — 69,5 FM
Вести FM — 101,7 FM
Маяк — 102,6 FM
АС FM — 106,0 FM — собственная радиостанция.

Пресса 
 Еженедельная газета «Канал 007» — собственная газета медиахолдинга. Издавалась с 1991 по 2007 г.
 Газета «Сегодня в Иркутске» — выходила как приложение в газете «Канал 007».

Телеведущие в разное время 
 Екатерина Андрианова
 Иван Марков
 Иван Вильчинский
 Антон Артемьев
 Илья Буклов
 Александр Рябов
 Виктор Шамин
 Татьяна Климова
 Юлия Воронцова
 Александр Тверитинов
 Вадим Фоминых
 Леонид Альков
 Денис Гук
 Анастасия Мушникова
 Анастасия Цыденова
 Наталья Ветрова
 Ирина Белогривая
 Александр Матрёнин
 Елена Миненкова
 Ольга Кириченко
 Ольга Волчатова
 Дарья Матвева
 Вячеслав Ширяев
 Иван Смолкин

Награды 
 1998 год — «АС Байкал ТВ» получила награду в конкурсе «Экология России» за серию репортажей о Байкале и его природе.
 2003 год — корреспондент программы «Новости „АС Байкал ТВ“» Станислав Бизимов победил в номинации «Репортаж» конкурса «ТЭФИ-регион». Президент медиахолдинга Александр Тюников был удостоен специальной награды — «За личный вклад в развитие регионального телевидения». Национальная ассоциация телерадиовещателей назвала «АС Байкал ТВ» лучшей телекомпанией 2003 года.
 2004 год — программа «Утренний коктейль» стала победителем конкурса «ТЭФИ-регион 2004» в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа». Победа медиахолдинга в международном журналистском конкурсе «Дорога для жизни».
 2008 год — программа «Домашнее собрание» стала победителем премии «Золотой валенок» в номинации «Открытие года», а «Новости „АС Байкал ТВ“» — «Ляп года».
 2014 год — Программа «Утренний коктейль» стала победителем «ТЭФИ-Регион» в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа».

Цифровое телевидение 
В начале 2000-х годов медиахолдинг начал строительство собственной сети цифрового многоканального телевидения. В настоящее время система работает под названием «АС Плюс». В системе используется тот же самый принцип передачи сигнала от передатчика до абонента, как в украинской системе «Митрис», работающей в Киеве и в большинстве крупных городов Украины.

Интересные факты 

 Первые две буквы аббревиатуры названия компании «АС Байкал ТВ» — это первые буквы имён создателей компании А (Александр Тюников) и С (Станислав Огородников).
 Место, на котором «АС Байкал ТВ» построил новую телерадиовещательную башню высотой 150 м (район Школы милиции), изначально было выбрано администрацией ВГТРК под строительство своей телебашни, но строительство не началось из-за отсутствия финансирования.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт медиахолдинга «АС Байкал ТВ»

Медиахолдинги России
Компании, основанные в 1991 году
Телеканалы Иркутской области
Телеканалы на русском языке
Медиакомпании по алфавиту